Marken steht für:
 Marken, eine italienische Region
 Marken (Niederlande), eine Insel in den Niederlanden

Marken ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Marken (* 1950), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (AfB)
 Ingeborg Helen Marken (* 1975), norwegische Skiläuferin
 Jacob van Marken (1845–1906), niederländischer Unternehmer
 Jane Marken (1895–1976), französische Schauspielerin
 Marlies Marken (* 1950), deutsche Politikerin (SPD), MdBB
 Wolfgang Marken (eigentlich Fritz Mardicke, 1895–1966), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Mark
 Marke
 Marche